Hatzfeld (Eder), gemeente in de deelstaat Hessen
Hatzfeld (geslacht), een hoogadelijk geslacht in Duitsland